Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1928 года в полулёгком весе (до 62 килограммов) прошли в Антверпене 5 августа 1928 года в Power Sports Building. 

Для участия в соревнованиях заявились 22 спортсмена из 20 стран. Однако от каждой страны мог принять участие лишь один представитель, поэтому голландец ван Дуйнен и швейцарец Гридер в соревнованиях не участвовали; таким образом титул разыгрывался между 20 борцами. Самым молодым участником был Роже Молле (всего 16 лет), самым возрастным участником Алексантери Тойвола (35 лет). 

Безусловным фаворитом соревнований был Вольдемар Вяли, чемпион Европы 1926 и 1927 года. Также претендентом на первое место был швед Эрик Мальмберг, бронзовый призёр предыдущей олимпиады, серебряный призёр чемпионата Европы 1926 года. Так и получилось: золотая медаль была разыграна в финальной встрече этих двух спортсменов, в которой Вяли положил Мальмберга на лопатки. Бронзовым призёром стал Джероламо Квалья, у которого это был единственный международный успех. Вяли и Мальмберг имели большую международную карьеру: Вяли в 1936 году стал бронзовым призёром игр, а Мальмберг в 1932 стал олимпийским чемпионом.

Призовые места

Первый круг  

 Снялся с соревнований

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Седьмой круг

Ссылки  
 Wrestling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Featherweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1928